Agrocharis gracilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Agrocharis gracilis ingår i släktet Agrocharis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gracilis